La Coupe d'Allemagne de volley-ball féminin est organisée par la Deutsche Volleyball-Verband (DVV), elle a été créée en 1973.

Historique

Palmarès

Bilan par club

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Supercoupe d'Allemagne féminine de volley-ball
 Championnat d'Allemagne féminin de volley-ball
 Coupe d'Allemagne de l'Est féminine de volley-ball
 Championnat d'Allemagne de l'Est féminin de volley-ball
 Coupe d'Allemagne masculine de volley-ball

Liens externes 
  Site officiel de la fédération

Compétition de volley-ball en Allemagne